Il doppio del Copenaghen Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Libor Pimek e Byron Talbot erano i detentori del titolo, ma solo Pimek ha partecipato in coppia con Menno Oosting.

Oosting e Pimek hanno perso in semifinale contro Andrej Ol'chovskij e Brett Steven.

Ol'chovskij e Steven hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Kenneth Carlsen e Frederik Fetterlein.

Teste di serie
 Menno Oosting /  Libor Pimek (semifinali)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)
 David Adams /  Marius Barnard (primo turno)
 Pablo Albano /  Peter Nyborg (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Copenaghen Open 1997
ATP Tour 1997